Marianivka puede referirse a:

Marianivka, localidad del Raión de Berezivka en el óblast de Odesa (Ucrania).
Marianivka, localidad del Raión de Mykolaivka en el óblast de Odesa (Ucrania).
Marianivka, localidad del Raión de Narodichi en el óblast de Zhytomyr (Ucrania).
Marianivka, localidad del Raión de Ovidiopol en el óblast de Odesa (Ucrania).